En Pologne, Potworów est le nom :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 du village de Potworów.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Potworów.

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Potworów, dans le powiat de Przysucha,
 du village de Potworów, chef-lieu de cette gmina.